

Persone 
 Charles Clapper – lottatore statunitense
 Dit Clapper – capitano dei Boston Bruins, membro della Hockey Hall of Fame
 James Clapper – direttore della United States Intelligence Community dal 2010 al 2017

Altro 
 The Clapper – film commedia del 2017 scritto e diretto da Dito Montiel